Knof ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Knof (* 1965), deutscher Wirtschaftsmanager
 Michael Knof (* 1949), deutscher Fernsehregisseur
 Pauline Knof (* 1980), deutsche Schauspielerin, Stieftochter von Michael Knof